A mony uráli eredetű elavult magyar szó. Jelentései:
 tojás (biológia): a szó eredeti jelentése. Elszórva még használják, pl. tikmony ’tyúktojás’.
 here (anatómia): a szó későbbi, másodlagos jelentése, a szó emiatt fokozatosan tabuvá vált (hasonlóan a húgy ’csillag’ szavunkhoz), majd kikopott.
A másodlagos jelentésből tovább asszociálva szóképzésben is felhasználták, pl. agármony ’Orchis morio’, ugyanis a növény gumóit a kutya heréihez hasonlították.

Jegyzetek